Diakène peut désigner :
 Diakène Diola, un village du Sénégal
 Diakène Ouolof, un village du Sénégal
 Un fruit composé de deux akènes

Voir aussi 
 Schizocarpe